

Calendrier 
 Août est le huitième mois des calendriers grégorien et julien.

Dates

Voir aussi 
 
 Saint-Août
 Août secours alimentaire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme